Taï-Pan peut désigner :
un , homme d'affaires à la tête d'un hong en Chine et à Hong Kong ;
Taï-Pan, roman de James Clavell, publié en 1966 ;
, film de Daryl Duke, sorti en 1986 et adapté du roman.

Voir aussi